Secundus est un adjectif numéral latin qui signifie d'abord « qui suit, suivant », puis « second », mais aussi « propice, favorable ». Il est également employé comme prénom pour désigner le deuxième enfant par ordre de naissance, ou comme cognomen.

Le nom peut référer à :

 Caius Plinius Secundus, connu sous le nom de Pline l'Ancien
 Publius Pomponius Secundus, général et auteur tragique, contemporain du précédent
 Caius Plinius Caecilius Secundus ou Pline le Jeune, neveu et fils adoptif de Pline l'Ancien
 Secundus de Thessalonique, compagnon de Saint Paul, cité dans les Actes des Apôtres.
 Secundus d'Athènes, un sophiste du 
 Secundus le Silencieux, un philosophe de l'époque de l'empereur Hadrien, peut-être le même que le précédent
 Johannes Secundus (Jean Second), humaniste et poète flamand du 
 l’étoile Asellus Secundus ou iota (ι) de la constellation du Bouvier
 l’étoile Nodus Secundus ou delta (δ) du Dragon
 la planète Salusa Secundus dans l'univers fictionnel de Dune
 l'orteil succédant au hallux ou « gros orteil » est nommé secundus ou depasus